Kastler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kastler (1902–1984), deutsch-französischer Physiker
 Daniel Kastler (1926–2015), französischer Physiker
 Hans Kastler (1931–2016), österreichischer Bildhauer
 Martin Kastler (* 1974), deutscher Politiker